IKL steht als Abkürzung für:

 Im-Kopf-Lokalisation, ein Sonderfall der akustischen Lokalisation durch einen Hörer
 Ingenieurkontor Lübeck, Konstruktionsbüro der deutschen Nachkriegs-U-Boote
 Inspektion der Konzentrationslager, zentrale Verwaltungs- und Führungsbehörde für die nationalsozialistischen Konzentrationslager
 Isänmaallinen kansanliike, siehe Vaterländische Volksbewegung, eine ehemalige finnische faschistische Partei

IKL